Венсан Перес (, род. 10 июня 1964) — швейцарский актёр, режиссёр. 
Номинант на премии Берлинского и Каннского кинофестивалей, а также трехкратный номинант на премию «Сезар».

Биография 
Венсан Перес родился 10 июня 1964 года в Лозанне в семье испанца и немки. В юности мечтал стать скульптором, художником или фотографом, но в итоге в возрасте 18 лет уехал во Францию, где учился на актерском факультете Высшей национальной консерватории драматического искусства, а затем был принят в труппу театра Амандье в Нантере. Ещё будучи студентом Перес дебютировал в кино в картине «Страж ночи» (1986). Затем в 1988 году последовал дуэт с Жаклин Биссет в драме «Нефритовый дом».

Перес быстро добился популярности во Франции. В 1990—1993 годах он выпустил ряд фильмов, где играл в амплуа романтического возлюбленного в паре с ведущими французскими актрисами — так, его партнершами становились Эммануэль Беар в «Путешествии капитана Фракасса», Катрин Денёв в «Индокитае», Софи Марсо в мелодраме «Аромат любви Фанфан», Изабель Аджани в драме «Королева Марго». Не обошли его вниманием и критики — в 1991 году Перес был номинирован на премию «Сезар» за роль в фильме «Сирано де Бержерак», а в 1992 году получил премию Жана Габена.

Мировая известность пришла к нему после того, как в 1995 году актёр принял участие в фильме «За облаками», снятом Микеланджело Антониони совместно с Вимом Вендерсом, а затем — появился в мистическом триллере «Ворон 2: Город Ангелов». В 1996 году он побывал в России, сыграв главную роль в мафиозном фильме Павла Лунгина «Линия жизни».

В 2000 году Перес исполнил главную роль в фильме «Распутник», в 2003 году — в комедии Жерара Кравчика «Фанфан-тюльпан» с участием Пенелопы Крус (продюсером и автором сценария последней картины выступил Люк Бессон). В том же году вместе с Софи Марсо сыграл в романтической комедии «Я остаюсь!». В 2007 году его можно было увидеть в российском боевике «Код апокалипсиса», партнёршей по фильму стала Анастасия Заворотнюк. В 2013 году вышла романтическая комедия «(Не)жданный принц» с Венсаном Пересом в главной роли. В 2014 году он сыграл в фильме «Кухня в Париже» — полнометражной картине, ставшей продолжением трёх сезонов телесериала «Кухня». Перес приезжал в Москву специально на премьеру фильма. А в 2017 году он приехал в Москву, чтобы представить психологический триллер Романа Полански «Основано на реальных событиях».

Семья 
18 декабря 1998 года Венсан Перес официально зарегистрировал свои отношения с бывшей сенегальской моделью Карин Силла. 2 мая 1999 года у них родился первый общий ребёнок — дочь Иман. В 2004 году близнецы Пабло и Тесс. Сейчас супруги воспитывают четырёх детей: Иман, Пабло, Тесс и Роксану (дочь Карин Силла от актёра Жерара Депардьё).

Фильмография 
Кино
 

Телефильмы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт